

Шиєлі — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Шиєлі — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Шиєлі — село, Чиїлійський район, Кизилординська область

Див. також 
 Шилі